Amerikai Egyesült Államok
 Huntly, minnesotai Marshall megye
 Huntly, Virginia

 Skócia
 Huntly, város Aberdeenshire-ben

 Új-Zéland
 Huntly, az Északi-sziget egyik városa

Egyéb
 Huntly vára, várrom a skóciai Huntly városában
 Huntly őrgrófja (marquess of Huntly) skót főnemesi rang
 Huntly F.C., a skóciai Huntly város labdarúgócsapata
 Huntly hőerőmű, Új-Zéland legnagyobb hőerőműve Huntly városában
 Huntly, egykori megye (shire) Ausztrália Victoria államában